Soul Man kan syfta på:

Soul Man (sång) – hitlåt från 1967 av Sam and Dave
Soul Man (film) – amerikansk komedifilm från 1986
Soul Man (TV-serie) – amerikansk sitcom med Dan Aykroyd